Кареліна— жіноча форма слов'янського прізвища , а також топонім.

 Прізвище 
 Кареліна Анжеліна Вікторівна ( 1982) — російська акторка театру, кіно та телебачення.
 Кареліна Віра Марківна (1870 — після 1925) — діячка російського робітничого руху, один з лідерів «Зборів російських фабрично-заводських робітників м. Санкт-Петербурга», соратниця Георгія Гапона.
 Кареліна Галина Вікторівна (нар. 1950) — радянська фігуристка.
 Кареліна Галина Тимофіївна (нар. 1931) — радянська і російська актриса театру і кіно, народна артистка Росії.
 Кареліна Єлизавета Григорівна (більш відома під прізвищем Бекетова; 1834—1902) — російська перекладачка, донька мандрівника Григорія Кареліна, мати перекладачки та поетеси Катерини Бекетової, перекладачки та поетеси Марії Бекетової, перекладачки Олександри Кублицької-Піоттух, бабуся поета Олександра Блока.
 Кареліна Світлана Олександрівна (. 1966) — юристка, професор Московського державного університету імені М. В. Ломоносова.
 Кареліна Тетяна Олексіївна (1916—2001) — радянська ковзанярка, чемпіонка світу. Топонім 
 Кареліна — урочище в Свердловській області Росії.
 Кареліна — село у Вагайському районі Тюменської області Росії.

 Див. також 
 Кореліна
 Кареліно
 Карелкіно
 Примітки